Als Löwen-Maler bezeichnet man

 einen antiken attisch-geometrischen Vasenmaler, siehe Löwen-Maler (Geometrischer Vasenmaler)
 einen antiken attisch-schwarzfigurigen Vasenmaler, siehe Löwen-Maler (Schwarzfiguriger Vasenmaler)